Čertův hrádek bezeichnet mehrere geographische Objekte in Tschechien

 Čertův hrádek (Malé Hradisko), wüste Burg bei Malé Hradisko, Okres Prostějov
 Čertův hrádek (Olomučany), wüste Burg bei Olomučany, Okres Blansko
 Čertův hrádek (714 m. n.m.), Berg im Iglauer Bergland bei Rohozná u Jihlavy
 Naturdenkmal Čertův hrádek bei Rohozná u Jihlavy